Алекса́ндр Ги́нзбург:
 Гинзбург, Александр Аркадьевич (Александр Галич; 1918—1977) — русский поэт и прозаик, драматург, сценарист, бард.
 Гинзбург, Александр Ильич (1936—2002) — журналист, издатель, правозащитник и диссидент.
 Гинзбург, Александр Маркович (1876—1949) — русский и советский архитектор, инженер.
 Гинзбург, Александр Михайлович (род. 1962) — российский поэт, бард.
 Гинзбург, Александр Осипович (1916—1973) — советский театральный режиссёр и педагог.
 Гинзбург, Александр Самуилович (род. 1944) — геофизик, доктор наук.
 Гинзбург, Александр Танович (1909—1992) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.